Predole je lahko:
 Predole (Slovenija)
 Predole, Kraljevo (Srbija)